Joel Eriksson kan syfta på

 Joel Eriksson (skridskoåkare)
 Joel Eriksson (geograf)
 Joel Eriksson (tonsättare)
 Joel Eriksson (racerförare)
Joel Eriksson (missionär)